Неманья Милошевич:
 Милошевич, Неманья (род. 1984) — черногорский баскетболист.
 Милошевич, Неманья (род. 1996) — сербский футболист, полузащитник.